Николай Леонтьевич Бродский (, Ярославль — 5 июня 1951, Москва) — советский литературовед, профессор МГУ.

Биография 
Сын оркестрового музыканта. В 1900 окончил рязанскую гимназию. Окончил историко-филологический факультет Московского университета (1904). В том же году опубликована его первая работа.

В 1904—1907 преподавал в Коммерческом училище Екатеринослава. В 1907 вернулся в Москву. Читал курс литературы на Женских педагогических курсах в Москве, в Городском народном университете Нижнего Новгорода. Член Общества любителей российской словесности с 1910, Общества истории литературы в Москве с 1911. Один из организаторов I Всероссийского съезда учителей-словесников на рубеже 1916/1917 годов.

Сдав магистерские экзамены, стал приват-доцентом (1918—1924), потом профессором (с 1926) Московского университета, руководил там тургеневским семинаром. С 1922 также вёл научную работу в ГАХН, преподавал в Смоленском университете, Индустриально-педагогическом институте им. Либкнехта и в Тверском педагогическом институте.

Член СП СССР с 1934. В 1939 Бродскому без защиты диссертации присуждена степень доктора филологических наук. С 1941 возглавлял отдел русской литературы Института мировой литературы.

Исследователь творчества Пушкина, Лермонтова, Тургенева, Белинского, Достоевского, Герцена и др.; автор многих пособий по русской литературе для средней школы, статей по истории театра, методики преподавания литературы.

Действительный член АПН РСФСР с 1947.

Скончался 5 июня 1951, похоронен в Москве на Даниловском кладбище, уч. 36.

Награды и премии 
 орден Трудового Красного Знамени (10.06.1945)
 премия К. Д. Ушинского — за книгу «Комментарий к „Евгению Онегину“» (1950)

Библиография 
 Замыслы Тургенева, «Вестник воспитания», кн. IX, 1916
 Тургенев и русские сектанты, М.: Издательство литературного кружка «Никитинские субботники», 1922. — 48 с.
 Тургенев в работе над романом «Накануне», «Свисток», № 2, 1922
 Тургеневская юбилейная литературa, «Научные известия», сб. II, 1922
 Житие великого грешника, сб. «Достоевский» (Документы по истории русской литературы и общественности), вып. I, М., 1922
 Революционные мотивы русской поэзии / Совм. с В. Л. Львовым-Рогачевским. Л. : Колос, 1926. — 243 с.
 А. С. Пушкин. биография, М., 1937
 М. Ю. Лермонтов. биография, т. 1, 1814—1832, М., 1945
 Избранные труды, М., 1964.
 Лермонтов-студент и его товарищи 
 «Евгений Онегин», роман А. С. Пушкина. Комментарий . 1932. Переиздание: Мультиратура, 2005. — 352 с. ISBN 5-9740-0026-9

Примечания 

Комментарии

Литература 
 Н. Л. Бродский. 1881—1951 // Литература в школе. — М., 1951. — № 5.

Ссылки 
 
 
 
 

Литературоведы России
Литературоведы СССР
Выпускники Рязанской гимназии
Выпускники историко-филологического факультета Московского университета
Преподаватели историко-филологического факультета Московского университета
Преподаватели Тверского государственного университета
Преподаватели Смоленского государственного университета
Преподаватели филологического факультета МГУ
Сотрудники ИМЛИ
Авторы Энциклопедического словаря Гранат
Пушкинисты
Лермонтоведы
Достоевисты
Тургеневеды
Члены Союза писателей СССР
Академики АПН РСФСР
Похороненные на Даниловском кладбище